Po prostu () — название польских средств массовой информации:

 «Poprostu» — газета организации левой интеллигенции в 1935—1936 гг. в Вильнюсе на польском языке.
 «Poprostu» — общественно-культурный журнал в 1947—1957 гг. в Польской Народной Республике.